Icon puede referirse a:

Cine y televisión 
 Icon (2004), episodio (T08E05) de la serie Stargate SG-1.
 Icon Productions, empresa estadounidense de cine (f. 1989)
 Icon-3, receptor de radiocomunicaciones de la empresa británica Omega.

Informática 
 Icon, lenguaje de programación.

Música 
 Icon, banda de Glam Metal estadounidense.
 Icon of Coil, grupo de música noruego.
Álbumes
 Icon (1993), álbum de Paradise Lost.
 Icon (2010), álbum de Nirvana.
 ICON (2010), álbum recopilatorio de Scorpions.
 Icon (2012), álbum recopilatorio de Michael Jackson.
 Icon (2013), álbum de Blink-182.
 Icon (2013), álbum recopilatorio de Queen.
 Icon (2014), álbum recopilatorio de Megadeth.